Карьерная техника (техника для работы в карьерах) может включать в себя: 

 Карьерный экскаватор
 Карьерный погрузчик
 Карьерный самосвал